Hestra kan syfta på:

 -hestra – ett ortnamnsefterled
 Hestra, Ydre kommun – ett säteri och en tätort i Ydre kommun
 Hestra, Borås kommun – en stadsdel i nordvästra Borås
 Hestra IF – en idrottsförening från Borås
 Hestra, Gislaveds kommun – en tätort i Gislaveds kommun, kyrkby i Norra Hestra socken
 Hestra station – en järnvägsstation i Hestra vid Kust till kust-banan
 Hestra-Handsken – ett handsktillverkningsföretag

Norra/Södra Hestra i Gislaveds kommun
 Norra Hestra socken – en socken i Småland (före 1887 delvis i Västergötland), före 1885 Hestra socken
 Norra Hestra landskommun – en tidigare kommun i Jönköpings län 1863–1951, före 1885 Hestra landskommun
 Norra Hestra församling – en församling i Falköpings och Hökensås kontrakt i Skara stift, före 1885 Hestra församling
 Norra Hestra kyrka – en kyrkobyggnad i Hestra i Skara stift
 Norra Hestra distrikt – ett distrikt i Gislaveds kommun och Jönköpings län 2016–
 Södra Hestra socken – en socken i Småland ingick i Västbo härad, före 1885 Hestra socken.
 Södra Hestra landskommun – en tidigare kommun i Jönköpings län 1863–1951, före 1885 Hestra landskommun
 Södra Hestra församling –  en tidigare församling i Östbo-Västbo kontrakt, Växjö stift –2014, före 1885 Hestra församling
 Södra Hestra kyrka –  en kyrkobyggnad i Broaryd i Gislaveds kommun
 Södra Hestra  distrikt – ett distrikt i Gislaveds kommun och Jönköpings län 2016–